Plaats in Indonesië
 Tambaan (Camplong), een plaats in het bestuurlijke gebied Sampang in de provincie Oost-Java
 Tambaan (Gadingrejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java